

Localidades

Kanda (Zaire)

Kanda (Tóquio)

Outros
2248 Kanda - um asteroide

Desambiguação